NIT puede hacer referencia a:

Número de Identificación Tributaria.
National Invitation Tournament, torneo de baloncesto universitario estadounidense.
Unidad de luminancia, equivalente a candela por metro cuadrado (cd/m²).
Un Nat (también denominado nit), una unidad de información o entropía.